

Musica 
 Confrontation  – album di Bob Marley del 1983
 Confrontation  – album dei Soilent Green del 2005

Televisione 
 Il confronto (Confrontation)  – episodio della ottava stagione di Law & Order: Unità vittime speciali

Giochi 
 Confrontation  – wargame tridimensionale
 Confrontation  – videogioco di ruolo